

Jeu vidéo 
 Banshee, un jeu vidéo de Core Design sorti en 1994 sur Amiga

Télévision 
 Banshee, un téléfilm américain réalisé par Kari Skogland en 2006
 Banshee, une série télévisée américaine produite de 2013 à 2016 par Cinemax

Cinéma 
 Banshee, un film britannique réalisé par Ben Cobb en 2003
 Banshee, un film américain réalisé par Emil Novak et Mike Bohatch en 2008
 Banshee!!!, un film américain réalisé par Colin Theys en 2008

Autres 
 Banshee, un être fantastique irlandais et écossais
 Banshee, le nom original américain du super-héros Marvel Le Hurleur
 Banshee, un parcours de montagnes russes situé à Kings Island
 Banshee, un lecteur audio et vidéo libre sous GNU/Linux
 Banshee, une créature vivant sur Pandora dans le film Avatar de James Cameron
 Banshee, un modèle de quad de Yamaha

Voir aussi 
 McDonnell F2H Banshee, un avion de chasse embarqué construit par McDonnell pour l’US Navy, en service dans les années 1950.
 , un groupe de rock britannique